Capital T, właściwie Trim Ademi (ur. 28 lutego 1992 w Prisztinie) – kosowski raper i działacz społeczny.

Życiorys 
W 2010 roku wziął udział w festiwalu muzycznym Kënga Magjike.

W listopadzie 2019 pomagał albańskim rodzinom poszkodowanym przez trzęsienie ziemi.

W 2020 roku, po śmierci George'a Floyda wyraził poparcie dla ruchu Black Lives Matter.

Dyskografia

Albumy

Teledyski

Przypisy 

Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Prisztinie
Kosowscy raperzy
Kosowscy Albańczycy
Kosowscy działacze społeczni